Битту () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, на территории провинции Булгу.

География 
Город расположен в южной части страны, в 250 км от столицы страны, города Уагадугу, в 18 км от границы с Ганой и в 39 км от границы с Того. Высота Битту над уровнем моря составляет 198 м. Коммуна Битту включает в себя 5 городских секторов и 27 деревень.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 17 015 человек. Население городской коммуны по данным переписи 2006 года составляет 72 053 человека. Более 80 % населения города заняты в сельском хозяйстве.

Динамика численности населения города по годам:

Города-побратимы 
  Шатору, Франция

Примечания 

Города Буркина-Фасо